Peder Villadsen henviser til blandt andre:

 Peder Villadsen (borgmester) (død 1539) – dansk kongelig sekretær og borgmester i København.
 Peder Villadsen (biskop) (1610-1673) – dansk gejstlig, der arbejdede for enevældet i 1660, siden biskop i Viborg